Antoine Carion (1815-1875), député de la Côte-d'Or (1871-1875).
 Berthe Carion (1904-1944), résistante.
 Christian Carion (né en 1963), réalisateur français.
 Louis Adolphe Carion (1854-après 1915), sculpteur français.

Voir aussi 
 .